Manning se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Charles Manning
 Raymond Brendan Manning
 Wayne Eyer Manning